Jalet ist der Familienname folgender Personen:

Damien Jalet (* 1976),  belgisch-französischer Tänzer, Choreograf und Regisseur
Frances Jalet-Cruz (1910–1994), US-amerikanische Anwältin